Back to the Start (album d'Airrace)
 Greatest Hits: Back to the Start